{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Banka Koper Slovenia Open 
 | rok = 2010 
 | datum=19. – 25. července 2010
| ročník=6.
| místo=Portorož
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=220 000 $
| web=Oficiální web
| champws= Anna Čakvetadzeová
| champwd= Marija Kondratěvová /  Vladimíra Uhlířová
}}

Tenisový turnaj WTA Banka Koper Slovenia Open 2010' se konal ve dnech 19. – 25. července ve slovinské Portoroži venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

 Ženská dvouhra 
 Nasazení hráček 

 Nasazení dle žebříčku WTA k 12. červenci 2010.

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Andreja Klepačová
  Tamira Paszeková
  Katarina Srebotniková

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace
  Jelena Bovinová
  Alexandra Panovová
  Anna Tatišviliová
  Anastasia Jakimovová

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Ženská čtyřhra 
 Nasazení 
  Věra Duševinová /  Klaudia Jansová (1. kolo)
  Marija Kondratěvová /  Vladimíra Uhlířová (vítězky)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Anastasia Rodionovová (semifinále)
  Eleni Daniilidou /  Jasmin Wöhrová (čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk ženské dvouhry
 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry
 Pavouk ženské čtyřhry

WTA Tour 2010
Slovenia Open